(«Ce n'est pas ma place») ou  («Ma place n'est pas ici») et la  du  des Ramones : Pleasant Dreams.

Dans cette chanson, Joey Ramone parle du travail, qui n'est pas fait pour lui. Une partie des paroles disent : 
«My mom and dad are always fighting
And it's getting very unexciting
To get a good job
You need a proper schooling
Now who the hell
Do ya think you're fooling»

 Traduction : 
«Mon papa et maman sont toujours en lutte
Et il se fait très peu passionnant
Pour obtenir un bon emploi
Vous avez besoin d'une bonne scolarisation
Maintenant, qui diable
Ne crois pas que tu es tromper»

Single musical sorti en 1981